AVN Hall of Fame hædrer personer for deres arbejde i voksenunderholdningsbranchen.

Medlemmer 
Navne og år i forhold til indlemmelse af medlemmer.

AVN Hall of Fame - Founders Branch

AVN Hall of Fame - Pleasure Products Branch

AVN Hall of Fame - Internet Founders Branch

Referencer

Eksterne henvisninger
 avnawards.com (official listing - archived April 15, 2009)
 AVN.com (official site)
 Adult Video News Awards at the Internet Movie Database
 
 
 1999 Inductees
 2001 Inductees
 2002 Inductees
 2010 nominations (archived at Wayback Machine, August 29, 2011)
 2011 nominations (archived at Wayback Machine, July 19, 2011)
 2012 nominations (archived at Wayback Machine, February 4, 2012) or AVN Awards 2012: The Nominees - click near "downloaded as a pdf file by clicking here."
 
 
 "AVN Announces the Winners of the 2014 AVN Awards"

Pornografi